La princesa Cristina de Suecia (nacida Christina Louise Helena; Solna, 3 de agosto de 1943; actualmente Magnuson) es una princesa de Suecia desde su nacimiento, cómo la cuarta de los hijos del difunto príncipe Gustavo Adolfo de Suecia y de su esposa, la difunta Sibila de Sajonia-Coburgo-Gotha. Por nacimiento es también miembro de la Casa Real de Bernadotte y de la familia real Sueca. También es, por lo tanto, hermana del actual rey de Suecia, Carlos XVI Gustavo. Tuvo el tratamiento de su alteza real hasta su matrimonio morganático en 1974.

Biografía 

Nació 3 de agosto de 1943  en el Palacio de Haga, en Estocolmo, siendo la cuarta hija del príncipe Gustavo Adolfo de Suecia y de su esposa, la princesa Sibila de Sajonia-Coburgo-Gotha. Fue presidente de la Cruz Roja de Suecia durante nueve años, desde 1993 hasta 2002. Por esta labor recibió en 2005 la Medalla Henri Dunant. Es madrina de su sobrina, la princesa Magdalena de Suecia.

En 2010 le fue diagnosticado un cáncer de mama, que superó. En 2016 es diagnosticada de leucemia crónica.

Matrimonio y descendencia 
En 1961 conoció a Tord Gösta Magnuson (n. 1941), en un almuerzo en Estocolmo. Su compromiso fue anunciado el 1 de febrero de 1974. Tord Magnuson es director gerente de Devisa AB, y también ha prestado servicio como Cónsul General de la República de Mauricio en Estocolmo.
Contrajeron matrimonio el 15 de junio de 1974 en la Iglesia del Palacio Real de Estocolmo, por su matrimonio morganático perdió el tratamiento de Alteza Real y desde entonces se le conoce como la princesa Cristina, señora Magnuson. El matrimonio tuvo tres hijos:

 Carl Gustaf Victor Magnuson (nacido el 8 de agosto de 1975).

 Tord Oscar Frederik Magnuson (nacido el 20 de junio de 1977). 

 Victor Edmund Lennart Magnuson (nacido el 10 de septiembre de 1980).

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas suecas 
  Dama de la Orden de los Serafines (22/03/1952).
  Miembro de la Real Orden Familiar del Rey Carlos XVI Gustavo (1973).
  Medalla Conmemorativa del Quincuagésimo Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (30/04/1996).
  Medalla Conmemorativa del Enlace de la Princesa Heredera Victoria con Daniel Westling (19/06/2010).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Rubí del Rey Carlos XVI Gustavo (15/09/2013).
  Medalla Conmemorativa del Septuagésimo Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (30/04/2016).
  Medalla del Rey de Clase Especial con brillantes y cadena de oro (20/10/2021).
  Medalla del Príncipe Carlos.

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Dama de la Orden del Elefante (Reino de Dinamarca, 16/01/1973).
  Dama gran cruz de la Orden del Halcón (Islandia, 16/09/1985).
  Dama gran cruz de la Orden de Cristo (Reública Portuguesa, 15/05/1991).
  Dama gran cruz de la Orden de San Olaf (Reino de Noruega, 12/05/1992).
  Dama gran cruz de la Orden al Mérito de la República Italiana (República Italiana, 05/05/1998).
  Dama gran cordón de la Orden de la Preciosa Corona (Estado de Japón, 29/05/2000).
  Dama gran cruz de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania (República Federal de Alemania, 20/05/2003).
  Comendadora de la Orden de la Legión de Honor (República Francesa, 15/07/2004).
  Dama gran cruz de la Orden de la Corona (Reino de los Países Bajos, 11/10/2022).

Ancestros

Referencias 

Personas de Estocolmo
Princesas de Suecia (casa de Bernadotte)
Orden al Mérito de la República Italiana
Miembros de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania
Orden de Cristo
Nobles de Suecia del siglo XX
Nobles de Suecia del siglo XXI
Matrimonios morganáticos
Damas de la Orden de los Serafines
Damas grandes cruces de la Orden de San Olaf
Damas de la Orden del Elefante
Damas grandes cruces de la Orden del Halcón
Luteranos de Suecia
Comendadores de la Legión de Honor
Galardonados con la Orden de la Corona (Países Bajos)